Abwehrkraft steht für:
 Fähigkeit eines Organismus, Krankheitserreger abzuwehren, siehe Immunsystem
 für die Abwehr zuständige militärische Streitkraft